Wallace Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Wallace Township du comté de LaSalle en Illinois.
 Wallace Township du comté de Chester en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships